Stanisław Rey (zm. 1464) – podskarbi i kanclerz królowej Zofii, starosta nowokorczyński, kanonik gnieźnieński
 Stanisław Rey (zm. 1529) – ojciec poety Mikołaja Reja
 Stanisław Michał Rey (1833–1873) – polski ziemianin